Alla ricerca di Nemo (Finding Nemo) – film d'animazione della Pixar del 2003
Alla ricerca di Nemo (Finding Nemo) – videogioco per PlayStation 2 del 2003
Finding Nemo – colonna sonora dell'omonimo film
Finding Nemo - The Musical – spettacolo musicale del parco Disney's Animal Kingdom